Christian Fourcade (né en 1942), acteur français ;
 Dominique Philippe Jean Fourcade (1871-1919), sculpteur français ;
 Dominique Fourcade (né en 1938), poète et critique d'art ;
 Étienne Fourcade (né en 1997), rugbyman français ;
 Eugène Honoré Fourcade (1860-1932), général de brigade français ;
 Gauthier Fourcade (né en 1962), comédien et humoriste français ;
 Georges Fourcade (1884-1962), chanteur et musicien de l'île de La Réunion ;
 Guy Fourcade (1925-2004), conseiller général de l'Aisne, canton de Soissons-nord, de 1976 à 2004 ;
 Jacques Fourcade (1902-1959), homme politique français, député des Hautes-Pyrénées ;
 Jacques-Marie Fourcade (1779-1862), magistrat et homme politique français, député des Hautes-Pyrénées ;
 Jacques-Olivier Fourcade (1904-1966), libraire-éditeur français, fondateur de la revue Échanges ;
 Jean-Pierre Fourcade (né en 1929), homme politique français, ministre de Valéry Giscard d'Estaing, maire de Saint-Cloud puis de Boulogne-Billancourt ;
 Joseph Fourcade (1820-1903), homme politique français, député de l'Hérault ;
 Laure Fourcade (née en 1997), joueuse française de basket-ball ;
 Louis Fourcade (1909-2002), général de l'armée de terre française ;
 Manuel Fourcade (1862-1943), avocat et homme politique français, sénateur des Hautes-Pyrénées ;
 Marceau Fourcade (né en 1905 - mort à une date inconnue), rameur français ;
 Marie-Madeleine Fourcade (1909-1989), seule femme chef d'un réseau de résistance ;
 Martin Fourcade (né en 1988), biathlète français, quintuple champion olympique, frère de Simon Fourcade ;
 Michel Fourcade (né en 1953), homme politique français, maire de Pierrefitte-sur-Seine à compter de 2008 ;
 Nathalie Fourcade (née en 1970), joueuse française de basket-ball ;
 Robert Fourcade, musicien, ancien membre du groupe vocal Chanson plus bifluorée ;
 Simon Fourcade (né en 1984), biathlète français, frère de Martin Fourcade ;
 Valéry Fourcade, auteur de jeux de société ;
 Vincent Fourcade (1934-1992) décorateur d’intérieur français-américain, compagnon de Robert Denning, Denning & Fourcade à New York et Paris ;
 Xavier Fourcade (1927-1987) marchand franco-américain d'art moderne, propriétaire de la Xavier Fourcade Gallery à Manhattan ;
 Yves Fourcade, chef de la police des étrangers du régime de Vichy.

Voir aussi 
 Monsieur Fourcade, tableau d'Henri de Toulouse-Lautrec (1889).
 La rue Fourcade, voie parisienne.